Миргородський Валерій Миколайович (* 1942) — радянський та український лікар, біофізик та нейрофізіолог;
 Миргородський Дмитро Миколайович (1939 —2001) — радянський та український актор, заслужений артист України (з 1998 року);
 Миргородський Максим Вікторович (* 1979) — підполковник Збройних сил України, командир батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади ЗС України, повний лицар ордену Богдана Хмельницького.
 Миргородський Микола Дмитрович (1909 —1987) — заслужений працівник промисловості УРСР;
 Миргородський Олександр Миколайович (1968—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Миргородський Олексій Вікторович (1985—2022) — підполковник Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Миргородський Сергій Миколайович — радянський архітектор, головний архітектор УРСР у 1980-ті роки.

Примітки 

Прізвища